Arndtstraße 20 bezeichnet

* Arndtstraße 20 (Berlin), 1875 von Carl Paul im Berliner Stadtteil Kreuzberg errichtetes Mietsgebäude, Teil eines denkmalgeschützten Ensembles
 Arndtstraße 20 (Hannover), nach dem Zweiten Weltkrieg für Heinrich August Schulte errichtetes Bürogebäude, im Zuge der 68-Bewegung von Hausbesetzern besetzt
 Arndtstraße 20 (Magdeburg), Kulturdenkmal in Magdeburg